Henri Dabadie – pittore francese
 Henri-Bernard Dabadie – baritono francese
 Jean-Loup Dabadie – giornalista, scrittore e sceneggiatore francese, membro dell'Académie Française